Витáлий Алексáндрович Весело́в (13 августа 1973, Москва, СССР) — российский футболист, нападающий.

Карьера

Клубная 
Воспитанник школы московского «Локомотива». Профессиональную карьеру игрока начинал в 1992 году в дубле москвичей, выступавшем в то время во второй лиге. За основную команду железнодорожников дебютировал год спустя 8 августа 1993 года в матче против московского ЦСКА, тогда же Виталий отметился и первым голом в составе основной команды. Несмотря на это, закрепиться в коллективе игроку так и не удалось. По ходу сезона Веселов был отдан в аренду клубу второй лиги «Колос» из Краснодара где провёл шесть встреч, забив один гол.

Сезон 1995 года, также на правах аренды, провёл в составе «Спартака» из Нальчика, став вместе с командой победителем зонального турнира второй лиги. Во второй половине сезона-1999 Веселов покинул расположение «Локомотива», заключив контракт с московским клубом «Торпедо-ЗИЛ». Всего в составе железнодорожников провёл 34 матча (5 голов) за основную команду в высшей лиге страны, а также 84 встречи (17 голов) за дубль в низших лигах российского первенства. Вместе с командой стал бронзовым призёром чемпионата в 1998 году, принимал участие в двух розыгрышах кубка обладателей кубков, проведя за команду в еврокубке в общей сложности шесть встреч.

В 2000 году пробовал свои силы в составе раменского «Сатурна», но закрепиться в составе команды не сумел, проведя за сезон три игры в составе основной команды и восемь встреч (2 гола) за дубль «инопланетян». Последующие два с половиной сезона Виталий провёл в составе тульского «Арсенала». В 2003 году выступал за подмосковный клуб «Реутов». Завершил карьеру игрока в 2006 году в составе клуба любительской футбольной лиги «Боевое братство» из Красноармейска.

Достижения 
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1998.
 Обладатель Кубка России: 1996/97.
 Финалист Кубка России: 1997/98.
 Победитель зонального турнира второй лиги: 1995.

Статистика выступлений 

Источники:
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала FootballFacts.ru

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Колос» Краснодар
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Москва»
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Сатурн-д»
Игроки ФК «Сатурн-1991»
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Реутов»